Guerra turca, guerras
turcas, guerra del Turco (esta última utilizada en fuentes clásicas españolas), guerra otomana, guerras otomanas, invasión o conquista turca u otomana, son refranes que pueden referirse a:

Cualquier (fortaleza), guerra, invasión o conquista relativa a Turquía, a los pueblos turcos o al antiguo Imperio otomano

 Siglos  y :
Conquista turca-otomana del Imperio bizantino (Anatolia y los Balcanes), hasta la Toma de Constantinopla (1453)
Guerras Otomano-Húngaras

 :
Expansión terrestre por los Balcanes
Batalla de Mohacs (1526)
Sitio de Viena (1529)
Enfrentamientos navales en el Mediterráneo contra Venecia o España, o coaliciones cristianas (Liga Santa):
Guerras turco-venecianas
Sitio de Salónica (1422-1430).
 La primera Guerra turco-veneciana (1463-1479).
 La segunda Guerra turco-veneciana (1499-1503).
 La tercera Guerra turco-veneciana (1537-1540).
 La cuarta Guerra turco-veneciana (1570-1573).
 La quinta Guerra turco-veneciana o Guerra de Creta (1645-1669).
 La sexta Guerra turco-veneciana o Guerra de Morea (1684-1699).
 La séptima y última Guerra turco-veneciana (1714-1718).
Intervención de la flota turca como aliada de Francia en las guerras italianas (Jeireddín Barbarroja, Turgut Reis).
Jornada de Túnez (1535) y Jornada de Argel (1541) -Barbarroja las había conquistado en 1530-
Batalla de Los Gelves (1560)
Sitio de Orán y Mazalquivir (1563)
Toma española del Peñón de Vélez de la Gomera (1564)
Sitio de Malta (1565)
Batalla de Lepanto (1571)

Siglos , , , , :
Enfrentamientos navales menores en el Mediterráneo:
contra España en el  (excepto la expedición contra Argel de 1775)
a partir de la conquista de Malta y Gibraltar por Inglaterra, será esta la potencia naval en este mar
Gran Guerra Turca (1645-1699)
Segundo sitio de Viena (1683)
Guerra austro-turca (1716-1718)
Guerra austro-turca (1737-1739)
Campaña napoleónica en Egipto y Siria (1798-1801)
Guerra de Crimea (1853-1856)

Guerras polaco-turcas (página de desambiguación)
Guerra polaco-otomana (1620.1621)
Guerra polaco-otomana (1633-1634)
Guerra polaco-cosaco-tártara (1666–1671)
Guerra polaco-turca (1672-1676)
Guerra polaco-turca (1683–1699) parte de la Guerra de la Liga Santa.

Guerra ruso-turca (página de desambiguación)
Guerra ruso-turca (1568-1570)
Invasiones de tártaros en Rusia en el 
Guerra ruso-turca (1676-1681)
Guerra ruso-turca (1686-1700)
Guerra ruso-turca (1710-1711)
Guerra ruso-turca (1735-1739)
Guerra ruso-turca (1768-1774)
Guerra ruso-turca (1787-1792)
Guerra ruso-turca (1806-1812)
Guerra ruso-turca (1828-1829)
Guerra ruso-turca (1877-1878)

Guerra greco-turca (página de desambiguación)
Guerra de independencia de Grecia (1821-1830)
Guerra greco-turca (1897)
Guerra greco-turca (1919-1922)
Guerra de Independencia turca (1918-1923)

Guerra anglo-turca (1807-1809)
Guerra ítalo-turca, turco-italiana o de Libia (1911-1912).
La parte de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que tuvo lugar en el Imperio turco:
Frente del Oriente Medio (Primera Guerra Mundial).
Campaña del Cáucaso

Guerra turco-armenia (1920)
Guerra de Chipre o invasión turca de Chipre (1974).